Roberto MacLean puede hacer referencia a:
Roberto MacLean Forero, político peruano de los años 1900 y 1910
Roberto MacLean y Estenós, político peruano de los años 1920 y 1930
Roberto MacLean Ugarteche, diplomático peruano.